Mismatch – concetto della sociologia
 Mismatch – nella pallacanestro, condizione in cui un attaccante in situazione di uno contro uno si trova fronteggiato da un avversario in condizioni di inferiorità fisica o atletica